La Coppa di Grecia 2003-2004 è la 29ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Ethniki 2003-2004 entrano in gioco solo agli ottavi di finale, mentre le altre squadre si sfidano per i due posti restanti.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Proodeftikī Neolaia ammesso direttamente al turno successivo

Quarto turno

Fase B

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 2003-2004

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile